

Саут-Амгерст — селище, штат Огайо
 Саут-Амгерст — переписна місцевість, штат Массачусетс